1931/32 was het 21ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 

Kampioenenploeg Admira:Rudolf Zöhrer - Robert Pavlicek, Anton Janda - Karl Szoldatics, Johann Urbanek, Scheilko, Mirschitzka - Anton Koch, Dostal, Iganz Siegl, Johann Klima, Karl Stoiber, Wilhelm Hahnemann, Leopold Facco, Anton Schall, Adolf Vogl - Trainer: Hans Skolaut

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

II. Liga 
De twee eersten promoveerden en de vijf laatsten degradeerden en werden vervangen door SC Metallum Wien, SV Spitzauer Wien, Favoritner SC, SC Burgtheater, Wiener Rasensportfreunde, SC Siemens Wien en SC Rapid Oberlaa.

ÖFB-Cup

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Opstellingen
Admira Wien: Rudolf Zöhrer - Robert Pavlicek, Anton Janda - Karl Szoldatics, Johann Urbanek, Mirsitschka - Ignaz Siegl, Johann Klima, Wilhelm Hahnemann, Anton Schall, Adolf Vogl

Wiener AC: Rudolf Hiden - Becher, Karl Sesta - Georg Braun, Reiterer, Jany - Franz Cisar, Heinrich Müller, Heinrich Hiltl, Kubesch, Karl Huber

VAFÖ-Liga 
Aan het kampioenschap van de VAFÖ namen 12 clubs deel in de eerste klasse die zich twee keer troffen. Gaswerk Wien verlengde zijn titel.

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
Badener AC werd voor het eerst kampioen.

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe links 
 Saison 1931/32 rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen